Reenstierna ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Reenstierna (1695–1730), schwedischer Hofrat und Diplomat
 Märta Helena Reenstierna (1753–1841), schwedische Schriftstellerin